Тестирование — процесс, подтверждающий правильность программы и демонстрирующий, что ошибок в программе нет.
Цель тестирования – найти ошибки в программе и тем самым повысить ее надежность, а следовательно, ценность.

МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
Метод белого ящика (white-box testing, glass-box testing) – тестирование, при котором тестировщик имеет доступ к коду. Его еще называют тестированием стеклянного ящика или тестированием прозрачного ящика.
Тесты основаны на знании кода приложения и его внутренних механизмов.
Метод белого ящика часто используется на стадии, когда приложение ещё не собрано воедино, но необходимо проверить каждый из его компонентов, модулей, процедур и подпрограмм

Метод чёрного ящика (black-box testing) заключается в том, что тестировщик имеет доступ к ПО только через те же интерфейсы, что и заказчик или пользователь.
Тестирование чёрного ящика ведётся с использованием спецификаций или иных документов, описывающих требования к системе на основе применения пользовательского интерфейса для ввода входных и получения выходных данных.

Виды тестирования данных 
- ошибочные

- экстремальные

- типичные

Важно, чтобы любое тестирование, которое проверяет процедуры проверки должны включать:

Тестирование